Высока (; ) — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высока — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.

Германия 
 Высока — серболужицкая деревня в коммуне Лоза, район Баутцен, земля Саксония
 Высока — серболужицкая деревня в коммуне Кубшюц, район Баутцен, земля Саксония
 Высока — серболужицкая деревня в коммуне Ослинг, район Баутцен, земля Саксония

Польша 
 Высока — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Пилский повят.
 Высока — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Пилский повят, Великопольское воеводство.
 Высока — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.
 Высока — село в Польше в Нижнесилезском воеводстве.

Россия 
 Высока — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Высока — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Высока — деревня в Сонковском районе Тверской области.